Высокая Грива — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокая Грива — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Морозовичский сельсовет.
 Высокая Грива — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Уваровичский поселковый совет.
 Высокая Грива — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Высокая Грива — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Высокая Грива — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1971 году.
 Высокая Грива — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Высокая Грива — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Высокая Грива — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.